Bokassa steht für

 Bokassa, norwegische Rockband

Bokassa ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Bédel Bokassa (1921–1996), zentralafrikanischer Politiker Militär, Politiker und Diktator
 Jean-Bédel Bokassa der Jüngere (* 1973), zentralafrikanischer Thronfolger